Weisse Lütschine ist der Name folgender Fließgewässer in der Schweiz:

 Weisse Lütschine (Lütschine), linker Quellfluss der Lütschine bei Gündlischwand-Zweilütschinen, Kanton Bern
 Weisse Lütschine (Schwarze Lütschine), linker Zufluss in die Schwarze Lütschine bei Grindelwald, Kanton Bern